Raonament inductiu
 Inducció matemàtica
 Inducció electroestàtica
 Inducció magnètica
 Inducció electromagnètica
 Inducció del part
 Inducció floral
 Problema de la inducció
 Soldadura per inducció
 Tremp per inducció
 Làmpada d'inducció
 Motor d'inducció
 Cuina d'inducció